Dubin – villaggio polacco
 Alan Dubin – cantante statunitense
 Al Dubin – paroliere statunitense
 Boris Dubin – sociologo russo
 Charles S. Dubin – regista statunitense
 Ellen Dubin – attrice canadese
 Gary Dubin – attore e doppiatore inglese
 Mordehai Dubin – leader politico e spirituale lettone